Сезон 1972-1973 года стал 56-м сезоном Национальной хоккейной лиги. В НХЛ были приняты два новых клуба – «Нью-Йорк Айлендерс» и «Атланта Флеймз». Обладателем Кубка Стэнли стала команда «Монреаль Канадиенс».

Обзор 
В 1972 году у НХЛ появился серьёзный конкурент в лице Всемирной хоккейной ассоциации (ВХА). В связи с этим НХЛ решила срочно продолжить политику расширения и присоединила к лиге «Нью-Йорк Айлендерс» и «Атланта Флеймз». Привлекая игроков большими премиальными, ВХА переподписала многих хоккеистов НХЛ, начиная с Бобби Халла, подписавшего контракт с «Виннипег Джетс». Наибольшие потери среди клубов понесли «Нью-Йорк Айлендерс», лишившийся 11 игроков и «Калифорния Голден Силз», потерявший 7 игроков. В итоге «Айлендерс» заняли последнее место, установив новый антирекорд НХЛ – 60 поражений в регулярном чемпионате.

Регулярный сезон 
«Монреаль» в борьбе за первое место в Восточном дивизионе обошёл «Бостон», а в Западном дивизионе первым, в третий раз подряд, стал «Чикаго». Победителем регулярного чемпионата стал «Монреаль Канадиенс».
 И = Игры, В = Выигрыши, П = Поражения, Н = Ничьи, ШЗ = Шайб забито, ШП = Шайб пропущено, О = Очки

Плей-офф Кубка Стэнли

¼ финала

½ финала

Финал

Награды

Команды всех эвёзд

Статистика игроков

См. также 
 Обладатели Кубка Стэнли
 Всемирная хоккейная ассоциация
 Матч всех звёзд НХЛ
 Суперсерия СССР — Канада (1972)

Ссылки 
 Официальный сайт НХЛ 
 Hockey Database 

Сезоны НХЛ
1972 год в хоккее
1973 год в хоккее